Zasanie – część Przemyśla
 Zasanie – osada wsi Gorzyce
 Przemyśl Zasanie – przystanek kolejowy